Hieronder volgt een lijst van steden in Litouwen. Het land heeft 103 steden met stadsrechten, waarvan de hoofdstad Vilnius met 544.206 inwoners verreweg de grootste stad is.

De eerste stad die stadsrechten kreeg was Klaipėda. Sommige plaatsen hebben in de loop der tijd hun status als stad verloren en zijn nu dorpen, zoals bijvoorbeeld Kernavė. Het merendeel van de steden in Litouwen hebben hun stadsrechten voor de 18e eeuw verkregen. Sommige van de nieuwere steden groeiden als gevolg van spoorwegbouw, zoals Kaišiadorys, Radviliškis en Mažeikiai.

Het merendeel van de steden zijn klein. Er zijn slechts achttien steden met een bevolking van meer dan 20.000 inwoners. Steden zijn vrij gelijkmatig verspreid over het grondgebied van het land. Ongeveer 66,7% van de bevolking woont in steden.

Zie ook
 Litouwse gemeente

Externe link
 City population in Litouwen

Referenties

 
Litouwen
Steden